Дюмо́н (, ) — фамилия французского происхождения.

Известные носители:
 Дюмон, Андре Юбер (1809—1857) — бельгийский геолог, ректор Льежского университета.
 Дюмон, Анник (род. 1962) — французский тренер по фигурному катанию, хореограф, спортивный консультант и комментатор на телевидении.
 Дюмон, Брюно (род. 1958) — французский кинорежиссёр и сценарист.
 Дюмон, Габриэль (1837—1906) — лидер канадских метисов Западной Канады во второй половине XIX века, один из руководителей Северо-Западного восстания.
 Дюмон, Жан (1829—1889) — бельгийский флейтист.
 Дюмон, Жак-Эдм (1761—1844) — французский скульптор.
 Дюмон, Лионель — французский исламистский террорист.
 Дюмон, Луи (1911—1998) — французский антрополог, социолог, индолог.
 Дюмон, Луиза (1862—1932) — немецкая актриса и театральный деятель.
 Дюмон, Марио (род. 1970) — основатель и лидер партии Демократическое действие Квебека.
 Дюмон, Огюст (1801—1884) — французский скульптор, сын скульптора Жак-Эдма Дюмона.
 Дюмон, Поль-Мари (1864—1944) — епископ Римско-Католической Церкви, апостольский викарий апостольского викариата «Прибрежного Чжили» в городе Тяньцзинь, Китай.
 Дюмон, Стефан (род. 1982) — французский футболист.
 Дюмон, Том (род. 1968) — американский музыкант, гитарист группы No Doubt.
 Дюмон, Франсуа (1751—1831) — французский художник, мастер миниатюры.
 Дюмон, Фрэнк (1865—1951) — американский художник.
 Дюмон, Христофор (1898—1991) — католический священник, церковный писатель экуменической тематики.
 Дюмон, Эмма — американская актриса.
 Альварес Дюмон, Сезар (1866—1945) — испанский художник.
 Альварес Дюмон, Эухенио (1864—1927) — испанский художник.

Псевдонимы 
 Дюк Дюмон (род. 1982) — британский музыкант.
 Маргарет Дюмон (1882—1965) — американская комедийная актриса.

См. также